EWK steht als Abkürzung für:

 Einblatt-Wandkarte, siehe Schulwandkarte
 Eisenwerke Kaiserslautern, Maschinen- und Gerätehersteller
 Ewert Karlsson, Signatur des schwedischen Karikaturisten
 Newton-City, IATA-Code des Flughafens in Kansas, USA

Siehe auch:
 EWK-23-Gruppe
 EWK-42-Gruppe

Abkürzung